A 6-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 8 și 9 martie 1975 la Katowice, Polonia. Au participat 267 de sportivi din 24 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la sala „Rondo” din Katowice. Aceasta a fost inaugurată în anul 1971.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Opt atleți au reprezentat România.

 Natalia Andrei – 1500 m - locul 1
 Dorina Cătinean – lungime - locul 1
 Gheorghe Ghipu – 1500 m - locul 3
 Carol Corbu – lungime - locul 5, triplusalt - locul 5
 Paul Copu – 3000 m - locul 6
 Ervin Sebestyen – 60 m garduri - locul 7
 Doina Spînu – lungime - locul 7
 Petre Lupan – 1500 m - locul 9

Note

Legături externe 
  Katowice European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1975 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1975
Katowice
Atletism